Minju Kim (Gwangju, ca.1986) is een Zuid-Koreaans ontwerper.

Biografie 
Minju Kim studeerde in Nieuw-Zeeland en wou aan de kunstacademie studeren. Uiteindelijk studeerde ze modevormgeving aan het Samsung Art & Design Institute in Seoel om vervolgens aan de KASK Antwerpen een master te volgen.  

In 2015, na haar opleiding, vestigde ze zich in Seoel met haar bedrijf MINJUKIM.

Haar modeshows worden gekendmerktd door een zelf ontworpen print die doorheen heel de collectie verschijnt. 
In 2018 was dit gebaseerd op de Galaxy Express 999. 
Daarnaast ontwerpt ze voor BTS en Red Velvet en werkt ze ook samen met & Other Stories (H&M Groep).

In 2020 werd ze winnaar van de reality-show Next Fashion op Netflix.

Aan de private Kookmin Universiteit te Seoel heeft ze een lesopdracht in mode-ontwerp.

Erkentelijkheden 
 2013 - H&M Design Award
 2014 - Nominatie LVMH Prize
 2020 - Winnaar in Next Fashion (Netflix)

Zuid-Koreaans persoon
Modeontwerper